Матеуш Косьцюкевич (; род. 1 мая 1986 года, Новы-Томысль, Польша) — польский актёр театра и кино. Его жена — Малгожата Шумовская — кинорежиссер, продюсер и сценарист.

Биография 
Матеуш Косьцюкевич вырос в Новом-Тымысле. Является выпускником Высшей театральной школы Кракова. Кинокарьеру начал в 2003 году. Исполнил несколько песен к фильму «Всё, что я люблю», где сыграл главную роль. В 2010 году на Кинофестивале в Карловых Варах Матеуш был награждён премией Збигнева Цибульского, как лучший актёр в фильме «Мать Тереза кошек».

В 2012 году Матеуш Косьцюкевич женился на Малгожате Шумовской. 3 декабря того же года у них родилась дочь Алина.

Фильмография

Награды 
 2010: премия Збигнева Цибульского за игру в фильме «Мать Тереза кошек»
 2011: награда за лучшую мужскую роль в фильме «Всё, что я люблю»
 2013: премия «Золотой Щенок» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Во имя»

Ссылки 
 
 Матеуш Косьцюкевич на сайте КиноПоиск
 Матеуш Косьцюкевич на сайте Filmweb

Актёры Польши
Актёры XXI века